Reynaldo García Zapata (Santiago de Cuba; 9 de marzo de 1968) es el actual gobernador de La Habana, en Cuba. García Zapata fue elegido gobernador de la ciudad/provincia de La Habana el 18 de enero de 2020. Anteriormente ostentaba el título de Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana (alcalde).

García reemplaza a Marta Hernández Romero, quien dejó el cargo en enero de 2020.

Referencias 

Nacidos en Santiago de Cuba
Políticos de Cuba del siglo XX
Militares de Cuba
Miembros del Partido Comunista de Cuba
Alcaldes de La Habana